257 км, 257-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

257 км —  пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код    555027.

257 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 272725.
 257 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 812556.
 257 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 840190.

257 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код  459224.